Kurtz är ett vanligt förekommande namn på personer och platser.

Personer med namnet 
 Frank Kurtz (1911–1996), amerikansk simhoppare
 Gary Kurtz (1940–2018), amerikansk filmproducent
 Oliver Kurtz (född 1971), tysk landhockeyspelare
 Paul Kurtz (1925–2012), amerikansk filosof
 Swoosie Kurtz (född 1944), amerikansk skådespelare
 Thomas E. Kurtz (född 1928), amerikansk datavetare

Fiktiva gestalter
 Elfenbensagenten Kurtz, huvudperson i romanen Mörkrets hjärta av Joseph Conrad (1902)
 Överste Kurtz, huvudperson i filmen Apocalypse Now av Francis Ford Coppola (1979), inspirerad av Conrads roman

Geografi

USA
 Kurtz, Indiana
 Kurtz, Michigan
 Kurtz Township, Minnesota
 Kurtz's Mill Covered Bridge, Pennsylvania

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn